«Кабула Юнайтед» () — малавийский футбольный клуб из Блантайра. Выступал в чемпионате Малави и дважды становился его победителем.

История 
Команда долгое время называлась «ЭСКОМ Юнайтед» (), в связи с тем, что команда финансировалась Комиссией по электроснабжению Малави и имела прозвище «электрики» (). Также коллектив некоторое время именовался «Супер ЭСКОМ» ().

Первое упоминание о команде относится к сезону 1992 года, когда «ЭСКОМ Юнайтед» занял последнее 12 место в чемпионате Малави. В январе 2007 года команда должна была стартовать в предварительном раунде Лиги чемпионов КАФ матчем с эфиопским «Сент-Джордж», однако «ЭСКОМ» снялся с соревнований. В 2007 году команда впервые стала чемпионом Малави и финалистом Кубка страны. «ЭСКОМ Юнайтед» также принадлежит рекорд из 30 беспроигрышных матчей в чемпионате. Данная серия началась 20 декабря 2008 года и завершилась 13 июня 2010 года. Сезон 2009/10 завершился для команды на втором месте и без единого поражения. Во второй раз чемпионом Малави команда стала в сезоне 2010/11. В январе 2012 года игроки команды отказались выходить на тренировки из-за неоплаченных руководством финансовых задолженностей перед ними.

По итогам сезона 2012/13 клуб занял предпоследнее место в чемпионате и покинул турнир. После этого команда стала называться «Кабула Юнайтед».

Достижения 
 Чемпион Малави (2): 2007, 2010/11
 Серебряный призёр чемпионата Малави (2): 2009/10, 2011/12
 Бронзовый призёр чемпионата Малави (1): 2008
 Финалист Кубка Малави (1): 2007

Известные игроки 
В данный список включены футболисты выступавшие за национальную сборную Малави в международных турнирах.

 Кубок КОСАФА 2005
 Симоен Капуза
 Маупо Мсовоя
 Джакоб Нгуайра

 Кубок КОСАФА 2007
 Симоен Капуза
 Элвис Кафотека
 Джакоб Нгуайра
 Ноэл Мкандоер
 Чиукепо Мсовоя

 Кубок африканских наций 2010
 Элвис Кафотека
 Виктор Ньиренда
 Маупо Мсовоя
 Чарльз Свини

Главные тренеры 
 Макдональд Мтемера (2011)
 Чарльз Манда (2012)
 Алекс Масанжала (2013)
 Шадрек Мпеси (2014)

Статистика

Примечания

Ссылки 
 Профиль команды на сайте transfermarkt
 Профиль команды на сайте weltfussballarchiv.com 
 Профиль команды на сайте worldfootball.net 
 Профиль команды на сайте soccerway.com
 Профиль команды на сайте footballfacts.ru

Футбольные клубы Малави
Блантайр